Venus Williams era la detentrice del titolo.

Serena Williams ha battuto in finale 6–4, 6-3, Venus Williams.

Teste di serie

 Serena Williams (campionessa)
 Venus Williams (finale)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Lindsay Davenport  (semifinali)
 Jelena Dokić (secondo turno)
 Monica Seles (quarti di finale)
 Kim Clijsters (quarto turno)
 Justine Henin (quarto turno)
 Martina Hingis (quarto turno)
 Amélie Mauresmo  (semifinali)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Silvia Farina Elia (quarto turno)
 Chanda Rubin (quarto turno)
 Anastasija Myskina (terzo turno)
 Magdalena Maleeva (terzo turno)

 Anna Smashnova  (secondo turno) 
 Ai Sugiyama (secondo turno) 
 Anne Kremer  (primo turno) 
 Dája Bedáňová (quarto turno) 
 Lisa Raymond (terzo turno) 
 Tat'jana Panova (terzo turno) 
 Patty Schnyder (terzo turno) 
 Iva Majoli (terzo turno) 
 Arantxa Sánchez Vicario  (primo turno) 
 Nathalie Dechy (terzo turno) 
 Tamarine Tanasugarn (secondo turno) 
 Eléni Daniilídou  (primo turno) 
 Barbara Schett (secondo turno) 
 Meghann Shaughnessy (terzo turno) 
 Alexandra Stevenson (primo turno) 
 Paola Suárez (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

US Open 2002